Фрэнсис Джон Вон (, 5.05.1877 г., Великобритания — 13.03.1935 г., Суонси, Великобритания) — католический прелат, епископ Меневии.

Биография 
Фрэнсис Джон Вон родился 5 мая 1877 года в Великобритании. 5 июля 1903 года был рукоположён в священника.

21 июня 1926 года Римский папа Пий XI назначил Фрэнсиса Джона Вона епископом Меневии. 8 сентября 1926 года Фрэнсис Джон Вон был рукоположён в епископа.

Умер 13 марта 1935 года.

Ссылки 
 Информация  

Епископы Меневии